Cosiesi – abitanti di Cosio Valtellino
Cosiesi – abitanti di Cosio di Arroscia